Conseil International du Sport Militaire – międzynarodowa organizacja zajmująca się promocją rozwoju sportu w wojsku
 Certified Information Security Manager – certyfikat w zakresie bezpieczeństwa informacji, wydawany przez ISACA